Enat Wilf
 Wilf Waters
 Wilf Mannion